Кошев:

 Кошев, Алий Юсуфович — Герой Советского Союза
 Кошев — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.
 Кошев — село, входит в Тетиевский район Киевской области